Příjmení Rambousek nosí více osobností:

 Jan Rambousek (1867–1945) – českslovenský generál a esperantista
 Jan Rambousek (1895-1976) – český malíř
 Jan Rambousek (* 1954) – český politik
 Josef Rambousek (1845–1901) – český kontrabasista
 František Rambousek (1886–1931) – český a československý politik
 Ota Rambousek (1923–2010) – americký spisovatel českého původu, účastník odboje proti komunistické diktatuře

Externí odkazy